Uniwersytet Andyjski w Chile
 Uniwersytet Andyjski w Kolumbii
 Uniwersytet Andyjski w Wenezueli